В Соединённых Штатах Америки насчитывается два округа с названием Крук ():
 Крук — административно-территориальный округ в штате Вайоминг.
 Крук — административно-территориальный округ в штате Орегон. 
 См. также 
 Кук (округ)